Die Liste der Länderspiele der andorranischen Futsalnationalmannschaft enthält alle bisher ausgetragenen Länderspiele der andorranischen Futsal-Nationalmannschaft. Sie bestritt am 3. März 1998 ihr erstes Länderspiel.

Weblinks 
 http://www.futsalplanet.com/home/index.asp

Andorra
!